Choctaw bezeichnet

 ein Indianervolk, siehe Choctaw (Volk)
 eine indianische Sprache, siehe Choctaw (Sprache)
 das Hubschraubermodell Sikorsky S-58 Choctaw, auch bekannt als Sea Horse oder Sea Bat
 einen Schritt beim Eiskunstlauf (Fußwechsel mit halber Drehung und Kantenwechsel), siehe Eiskunstlaufelemente#C

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Choctaw (Arkansas)
 Choctaw (Florida)
 Choctaw (Illinois)
 Choctaw (Louisiana)
 Choctaw (Mississippi)
 Choctaw (Oklahoma)
 Choctaw Beach (Florida)
 Choctaw Bluff (Alabama)
 Choctaw City (Alabama)

im NRHP gelistete Objekte:
 Choctaw Agency, in Spiro, Oklahoma, ID-Nr. 72001074
 Choctaw Cabin Site, in Wright City, Oklahoma, ID-Nr. 93000678
 Choctaw Indian Academy, in Georgetown, Kentucky, ID-Nr. 73000835
 Choctaw Lake Ranger House, in Ackerman, Mississippi, ID-Nr. 01000753
 Choctaw Route Station, in Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 75000404
 Choctaw, Oklahoma and Gulf Railroad Viaduct, in Ardmore, Oklahoma, ID-Nr. 07001266

Siehe auch:
 Choctaw County